

Significations

PSLA, sigle composé des 4 lettres P , S , L et A , peut faire référence à :

 Prêt social location accession , un prêt conventionné qui peut être consenti à des opérateurs (organismes HLM, sociétés d'économie mixte, promoteurs privés …) pour financer la construction ou l'acquisition de logements neufs.
 Parti social-libéral andalou
 ...